L'Open de Vienne 2016 est un tournoi de snooker pro-am comptant pour la saison 2016-2017. L'épreuve s'est tenue du 5 au 8 mai 2016 au 15 Reds Köö Wien Snooker Club de Vienne, en Autriche. Elle est organisée par la WPBSA.

Il s'agit de la sixième édition de ce tournoi. Elle a réuni des amateurs et huit joueurs professionnels.  Les professionnels ont tous finis en tête de leurs groupes respectifs. Peter Ebdon défend son titre avec succès en s'imposant en finale contre l'actuel champion du monde seniors Mark Davis sur le score de 5 frames à 1. Le meilleur break du tournoi revient à Gary Wilson avec une série de 140 points.

Format 
Les joueurs ont été répartis en seize groupes de cinq joueurs, dans lesquels le premier se qualifie pour les phases finales. Les joueurs qui terminent deuxièmes et troisièmes de leurs groupes doivent disputer un match supplémentaire à élimination directe, leur permettant ensuite d'accéder aux phases finales.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finaliste : 
 Quart de finaliste : 
 8èmes de finaliste : 
 Meilleur break : 
 Dotation totale :

Phases de groupe 

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

Groupe A 

 Mark Davis 2–0 Arno Wild
 Sebastian Hainzl 2–1 Daniel Holoyda
 Arno Wild 0–2 Muris Katanic
 Mark Davis 2–1 Sebastian Hainzl
 Muris Katanic 0–2 Daniel Holoyda
 Arno Wild 0–2 Sebastian Hainzl
 Muris Katanic 0–2 Mark Davis
 Daniel Holoyda 2-0 Arno Wild
 Sebastian Hainzl 2-0 Muris Katanic
 Daniel Holoyda 0-2 Mark Davis

Groupe B 

 Peter Ebdon 2–0 František Stríbrnský
 Thomas Janzso 2–0 Luis Vetter
 František Stríbrnský 0–2 Joachim Gantner
 Peter Ebdon 2–0 Thomas Janzso
 Joachim Gantner 0–2 Luis Vetter
 František Stríbrnský 0–2 Thomas Janzso
 Joachim Gantner 0–2 Peter Ebdon
 Luis Vetter 2-1 František Stríbrnský
 Thomas Janzso 2-0 Joachim Gantner
 Luis Vetter 0-2 Peter Ebdon

Groupe C 

 Mark King 2–0 Christian Donhofer
 Daniel Schneider 2–0 Miloš Popovic
 Christian Donhofer 0–2 Christian Pleschko
 Mark King 2–1 Daniel Schneider
 Christian Pleschko 1–2 Miloš Popovic
 Christian Donhofer 0–2 Daniel Schneider
 Christian Pleschko 0–2 Mark King
 Miloš Popovic 2-0 Christian Donhofer
 Daniel Schneider 2-1 Christian Pleschko
 Miloš Popovic 0-2 Mark King

Groupe D 

 Gary Wilson 2–0 Radek Luner
 Francisco Domingues 2–1 Attila Gergely Horváth
 Radek Luner 0–2 Rainer Bittner
 Gary Wilson 2–0 Francisco Domingues
 Rainer Bittner 1–2 Attila Gergely Horváth
 Radek Luner 0–2 Francisco Domingues
 Rainer Bittner 0–2 Gary Wilson
 Attila Gergely Horváth 2-0 Radek Luner
 Francisco Domingues 2-0 Rainer Bittner
 Attila Gergely Horváth 0-2 Gary Wilson

Groupe E 

 Ross Muir 2–0 Robert Kovacevic
 Bernhard Müllner 2–0 Marián Kepšta
 Robert Kovacevic 1–2 Jirí Blažek
 Ross Muir 2–1 Bernhard Müllner
 Jirí Blažek 0–2 Marián Kepšta
 Robert Kovacevic 0–2 Bernhard Müllner
 Jirí Blažek 0–2 Ross Muir
 Marián Kepšta 1-2 Robert Kovacevic
 Bernhard Müllner 2-1 Jirí Blažek
 Marián Kepšta 0-2 Ross Muir

Groupe F 

 James Cahill 2–0 Clemens Kunkel
 Kevin Cižmarovic 1–2 Francisco Rodríguez
 Clemens Kunkel 1–2 Jürgen Bischof
 James Cahill 2–1 Kevin Cižmarovic
 Jürgen Bischof 1–2 Francisco Rodríguez
 Clemens Kunkel 0–2 Kevin Cižmarovic
 Jürgen Bischof 0–2 James Cahill
 Francisco Rodríguez 1-2 Clemens Kunkel
 Kevin Cižmarovic 2-0 Jürgen Bischof
 Francisco Rodríguez 0-2 James Cahill

Groupe G 

 Allan Taylor 2–0 Marcel Rešovský
 Danijel Vranješ 2–0 Wolfgang Würschinger
 Marcel Rešovský 0–2 Edin Kovacevic
 Allan Taylor 2–0 Danijel Vranješ
 Edin Kovacevic 1–2 Wolfgang Würschinger
 Marcel Rešovský 0–2 Danijel Vranješ
 Edin Kovacevic 0–2 Allan Taylor
 Wolfgang Würschinger 2-1 Marcel Rešovský
 Danijel Vranješ 2-0 Edin Kovacevic
 Wolfgang Würschinger 0-2 Allan Taylor

Groupe H 

 Gareth Allen 2–0 Robert Parik
 Garry Balter 2–0 Peter Košc
 Robert Parik 0–2 Christian Kasparek
 Gareth Allen 2–0 Garry Balter
 Christian Kasparek 1–2 Peter Košc
 Robert Parik 0–2 Garry Balter
 Christian Kasparek 0–2 Gareth Allen
 Peter Košc 2-1 Robert Parik
 Garry Balter 2-0 Christian Kasparek
 Peter Košc 0-2 Gareth Allen

Groupe I 

 Markus Pfistermüller 2–0 Wolfgang Thaler
 Jack Bradford 2–1 Jakub Rendla
 Wolfgang Thaler 0–2 Rick Kraaijeveld
 Markus Pfistermüller 2–1 Jack Bradford
 Rick Kraaijeveld 1–2 Jakub Rendla
 Wolfgang Thaler 0–2 Jack Bradford
 Rick Kraaijeveld 0–2 Markus Pfistermüller
 Jakub Rendla 2-0 Wolfgang Thaler
 Jack Bradford 2-0 Rick Kraaijeveld
 Jakub Rendla 0-2 Markus Pfistermüller

Groupe J 

 Wayne Brown 2–0 Florian Toth
 Alexander Tröster 2–1 Philipp Koch
 Florian Toth 0–2 Miroslav Šedo
 Wayne Brown 2–0 Alexander Tröster
 Miroslav Šedo 1–2 Philipp Koch
 Florian Toth 0–2 Alexander Tröster
 Miroslav Šedo 1–2 Wayne Brown
 Philipp Koch 2-0 Florian Toth
 Alexander Tröster 2-1 Miroslav Šedo
 Philipp Koch 0-2 Wayne Brown

Groupe K 

 Paul Schopf 2–0 Vladimír Mikula
 Jorge Martín 2–1 Gábor Dimitrov
 Vladimír Mikula 0–2 Bojan Jankovic
 Paul Schopf 2–0 Jorge Martín
 Bojan Jankovic 0–2 Gábor Dimitrov
 Vladimír Mikula 0–2 Jorge Martín
 Bojan Jankovic 0–2 Paul Schopf
 Gábor Dimitrov 2-0 Vladimír Mikula
 Jorge Martín 2-0 Bojan Jankovic
 Gábor Dimitrov 1-2 Paul Schopf

Groupe L 

 Stephen Croft 2–0 Lukáš Harsa
 Daniel Göschl 2–0 Jérôme Liedtke
 Lukáš Harsa 0–2 Andreas Haselbruner
 Stephen Croft 2–0 Daniel Göschl
 Andreas Haselbruner 0–2 Jérôme Liedtke
 Lukáš Harsa 1–2 Daniel Göschl
 Andreas Haselbruner 0–2 Stephen Croft
 Jérôme Liedtke 2-0 Lukáš Harsa
 Daniel Göschl 2-0 Andreas Haselbruner
 Jérôme Liedtke 0-2 Stephen Croft

Groupe M 

* Kopf a perdu la première manche par application de la "three miss rule"

 Hans Nirnberger 2–1 Mathias Kopf
 Manuel Pomwenger 2–0 Alen Rašan
 Mathias Kopf 1–2 Aamir Husain
 Hans Nirnberger 2–0 Manuel Pomwenger
 Aamir Husain 1–2 Alen Rašan
 Mathias Kopf 0–2* Manuel Pomwenger
 Aamir Husain 0–2 Hans Nirnberger
 Alen Rašan 2-1 Mathias Kopf
 Manuel Pomwenger 2-0 Aamir Husain
 Alen Rašan 0-2 Hans Nirnberger

Groupe N 

 Simon Dent 2–0 Gerhard Klopf
 Florian Nüßle 2–0 Jakob Berger
 Gerhard Klopf 1–2 Jan Jedounek
 Simon Dent 2–1 Florian Nüßle
 Jan Jedounek 0-2 Jakob Berger
 Gerhard Klopf 0–2 Florian Nüßle
 Jan Jedounek 0–2 Simon Dent
 Jakob Berger 2-0 Gerhard Klopf
 Florian Nüßle 2-0 Jan Jedounek
 Jakob Berger 0-2 Simon Dent

Groupe O 

 Danny Connolly 2–0 Alexandre Bossard
 Dene O'Kane 2–0 Andreas Jurdak
 Alexandre Bossard 0–2 Miroslav Matovic
 Danny Connolly 2–1 Dene O'Kane
 Miroslav Matovic 0–2 Andreas Jurdak
 Alexandre Bossard 0–2 Dene O'Kane
 Miroslav Matovic 0–2 Danny Connolly
 Andreas Jurdak 2-0 Alexandre Bossard
 Dene O'Kane 2-0 Miroslav Matovic
 Andreas Jurdak 0-2 Danny Connolly

Groupe P 

 Dominik Scherübl 2–0 Patrick Ruß
 Andreas Košic 1-2 Tom Zimmermann
 Patrick Ruß 2-1 Aleix Melià
 Dominik Scherübl 2–0 Andreas Košic
 Aleix Melià 2-0 Tom Zimmermann
 Patrick Ruß 0–2 Andreas Košic
 Aleix Melià 0–2 Dominik Scherübl
 Tom Zimmermann 2-0 Patrick Ruß
 Andreas Košic 2-1 Aleix Melià
 Tom Zimmermann 0-2 Dominik Scherübl

Matchs éliminatoires préliminaires 

Les matchs ont été disputés au meilleur des trois manches.

  Danijel Vranješ 2–1  Jakob Berger
  Alexander Tröster 2-0  Miloš Popovic
  Dene O'Kane 2–0  Francisco Rodríguez
  Thomas Janzso 2–0  Gábor Dimitrov
  Daniel Schneider 2–1  Philipp Koch
  Florian Nüßle 2–0  Wolfgang Würschinger
  Jorge Martín 2-0  Luis Vetter
  Kevin Cižmarovic 2–1  Andreas Jurdak
  Bernhard Müllner 1-2  Tom Zimmermann
  Daniel Göschl 0-2  Daniel Holoyda
  Manuel Pomwenger 2–0  Peter Košc
  Francisco Domingues 2–0  Jakub Rendla
  Sebastian Hainzl 2-0  Jérôme Liedtke
  Andreas Košic 0-2  Andreas Košic
  Jack Bradford 1–2  Attila Gergely Horváth
  Garry Balter 2–0  Alen Rašan

Phases finales

Finale

Centuries 
Total : 13
 140, 130, 125, 100  Gary Wilson
 137, 128  Mark King
 132, 116, 109, 101  Peter Ebdon
 118  Ross Muir
 115  Allan Taylor
 114  James Cahill

Références

Articles connexes 
 Snooker
 Glossaire du billard

Snooker en 2016
Snooker en 2017